Sallequssua bezeichnet:
 Sallequssua (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Sallequssua (Insel, Eqalulik), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Sallequssua (Insel, bei Qerrortusoq) (auch Sallersua), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland